Le nord-ouest est la direction entre les points cardinaux nord et ouest. Le nord-ouest est opposé au sud-est.

Le terme peut-également faire référence aux zones géographiques suivantes :

la province du Nord-Ouest, en Afrique du Sud.

Frankfurt-Nord-West, arrondissement de Francfort-sur-le-Main.

l'Angleterre du Nord-Ouest, région d'Angleterre.

Arctique 
 le passage du Nord-Ouest, passage maritime reliant les océans Atlantique et Pacifique.

le district du Nord-Ouest, au Botswana.

la région du Nord-Ouest, au Cameroun.

le Territoire du Nord-Ouest, une ancienne région de l'Amérique du Nord britannique, dissoute et intégrée aux nouveaux Territoires du Nord-Ouest en 1870 ;
 les Territoires du Nord-Ouest, un district fédéral du Canada, créé en 1870 ;
 les Territoires du Nord-Ouest, une ancienne circonscription fédérale de 1962 à 1979 ;
 les Territoires du Nord-Ouest, une circonscription fédérale créée en 1979, portant ce nom depuis 2014, auparavant nommée Western Arctic de 1979 à 2014.
 Nord-Ouest de l'Ontario, une région de la province canadienne de l'Ontario.

le Territoire du Nord-Ouest, une région administrative à la naissance des États-Unis, créée en 1787, dissoute en 1803.

la Baie du Nord-Ouest, une baie située au Moule.
 la Ravine du Nord-Ouest, une ravine située au Moule se jetant dans la baie du Nord-Ouest.

le Nord-Ouest, département d'Haïti.

la Province de la Frontière-du-Nord-Ouest, une division administrative de l'Inde britannique de 1836 à 1947.

Province de la Frontière-du-Nord-Ouest, au Pakistan.

le district fédéral du Nord-Ouest, en Russie.

la province du Nord-Ouest, au Sri Lanka.

la région du Nord-Ouest, au Viêt Nam.

la province Nord-Occidentale, en Zambie.

Typographie 
Les points cardinaux font l'objet de règles typographiques particulières.

Orientation